Hollensteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Kai Hollensteiner (* 1971), deutscher Hockeyspieler
 Marianne Morawek-Hollensteiner (* 1983), österreichische Judoka